Јахорина може да се односи на:

 Јахорина, планина у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Јахорина (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Инфотех Јахорина, научни симпозијум у организацији Републике Српске на планини Јахорини